Exlibris har flere betydninger:

 Gyldendals pladeselskab. Se Exlibris Musik.
 Ekslibris, tidligere ofte stavet exlibris er et ejermærke i en bog.